Anghelești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Anghelești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Anghelești (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Anghelești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea